Anchorome est une région fictive des Royaumes oubliés, univers de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Peuples

Cette région est très peu connue des habitants de Féerune, et les explorations ont été très peu poussées. Ces habitants les plus connus sont certainement les Azuposi (un peuple ressemblant aux amérindiens actuels, vivants dans des pueblos), ainsi que les Esh Alakarans et les elfes de Poscadar, un peuple à caractère xénophobe. Ils le sont en fait tellement qu'ils ne communiquent pas avec l'ambassadeur d'Éternelle-Rencontre, le berceau des elfes — ce caractère est certainement inspiré des skrælingar). Il y a également un royaume sahuagin appelé Itzcali, se trouvant dans les mers côtoyant Anchorome.

Histoire
Il y a fort longtemps, Baldurien, un capitaine de navire (fondateur de la ville de la Porte de Baldur), navigua vers Anchormome, et en revint avec de fabuleuses richesses qui furent utilisés pour construire notamment le mur autour de la naissante Porte de Baldur. Apparemment, quand il repartit pour Anchorome, ce ne fut que pour y trouver la mort (probablement occasionnée par des Poscadars).

Après la découverte de Maztica par le capitaine Cordell, des mercenaires du Poing Enflammé furent envoyés à Anchorome. Ils y construisirent une forteresse, Fort Flamme, près de la baie de Baldurien (qui est en fait très éloignée de l'endroit où repose son corps), mais à part cela, cette expédition fut un désastre complet.

C'est sur ces terres que les races créatrices connues sous le nom de Aearee vécurent il y a très longtemps. Des rumeurs précisent que plusieurs tribus de thri-kreen firent de leur habitat les régions à l'ouest de Anchorome.

Région des Royaumes oubliés